Valperga puede referirse a:

Valperga es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín.
Valperga, novela de Mary Shelley
Valperga, dinastía de la nobleza italiana.
Guido II Valperga.
Guido San Martino Valperga.
Castillo de Valperga.